Ломен — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Ломен, Лев Николаевич (1846—1886) — капитан 2-го ранга российского императорского флота. Участник трёх кругосветных плаваний.
 
 Ломен, Фёдор Яковлевич (1753—1822) — вице-адмирал, директор Балтийского штурманского училища и начальник Ревельской эскадры.

Топоним 
 Ломен — коммуна в Германии, районный центр, расположен в земле Мекленбург — Передняя Померания.
 Ломен — коммуна в Германии, в земле Саксония.

См. также